Заслон:
 Заслон — приём в военном деле и формирование, выставляемое для прикрытия чего-либо в бою (операции).
 Заслон — блокирующее движение в баскетболе.

Имена собственные

Военное дело

Образцы вооружений и военной техники 
 «Заслон» — советский проект системы противоракетной обороны страны, разрабатывавшийся в середине 1960-х гг.
 «Заслон» — радар МиГ-31.
 «Заслон» — радиолокационный комплекс для перспективных надводных кораблей ВМФ России.

 «Заслон» — украинский комплекс активной защиты.

Воинские подразделения и части 
 «Заслон» — спецназ СВР России.

См. также 
 Заслонка